Mathias Rust (1968 - ), Allemand qui a posé son avion sur la place Rouge, à Moscou, le  ;
 Mathias Rust, acteur de cinéma qui a notamment participé au tournage de Fucking Åmål en 1999.

Voir aussi